Aulagnier est un nom de famille d'origine occitane qui signifie noisetier (aulanha « noisette » ; aulanhier « noisetier ») et renvoie à un toponyme désignant un lieu planté de cet arbre. Il est notamment porté par :
 Piera Aulagnier (1923-1990), médecin italien ;
 Paul Aulagnier (1943-2021), prêtre catholique français, membre fondateur de l'Institut du Bon-Pasteur ;
 Alexis-François Aulagnier (1767-1830), médecin français ;
 Joseph-Antonin Aulagnier (1800-1892), compositeur et organiste, auteur de Traité des intonations. Complément indispensable de tous les solfèges qui existent.

Notes et références